Aaviku kan verwijzen naar deze drie plaatsen in Estland:
Aaviku (Haljala), dorp in de provincie Lääne-Virumaa
Aaviku (Rae), dorp in de provincie Harjumaa
Aaviku (Saaremaa), dorp in de provincie Saaremaa